Nenad Bjeković (né en 1947) est un ancien footballeur et entraîneur serbe de l'OGC Nice. 
 Nenad Bjeković (né en 1974) est un ancien footballeur serbe de l'Olympique de Marseille et du FC Nantes.